Bojana Martinović (née en 1991), joueuse de volley-ball serbe
Branislav Martinović (1937-2015), lutteur yougoslave
Danijela Martinović (née en 1971), chanteuse croate
Marija Martinović (née en 1979), athlète slovène
Maša Martinović (née en 1989), karatéka croate
Milan Martinović (né en 1979), footballeur serbe
Siniša Martinović (né en 1980), joueur de hockey sur glace germano-croate
Slobodan Martinović (1945-2015), joueur d'échecs yougoslave puis serbe
Saša Martinović (né en 1991), joueur d'échecs croate